Колле́кция во́дорослей и цианобакте́рий  Башкирского государственного педагогического университета имени М. Акмуллы (, сокращённо BCAC)— крупнейшее в России альгологическое собрание организмов. Насчитывает более 1200 уникальных неповторяющихся штаммов (на декабрь 2012 года — 214 цианобактерий и 1006 водорослей). Они выделены на территории России, Украины, США, Франции, Германии. Используется для проведения фундаментальных и прикладных исследований в направлениях: прикладная микробиология, экология, охрана окружающей среды, молекулярная биология, систематика и таксономия, биоразнообразие и географическое распределение водорослей, биоиндикация. Действует лаборатория экологии водорослей.

Зарегистрирована в World Federation for Culture Collection (WFCC) в ряду 21 коллекций России.

Коллекция культур микроводорослей основана в 1978 году Рустэмом Кабировым. Куратор проекта — Мансурова, Алсу Ринатовна. Директор — Гайсина, Лира Альбертовна. Работала в проекте Хайбуллина, Лилия Салаватовна по новому направлению синтаксономии.

Коллекция — продукт международного сотрудничества кафедры ботаники, биоэкологии и ландшафтного проектирования БГПУ им. М. Акмуллы.

Алсу Мансурова, говоря о будущем развитии BCAC, сказала:
В перспективе на базе BCAC возможно создание мощного научно-исследовательского центра, сочетающего фундаментальные разработки в самых современных областях биологии с внедрением и апробацией результатов исследований.

Примечания

Ссылки 
 http://www.wfcc.info/ccinfo/index.php/collection/by_id/1023 Страничка коллекции на сайте World Federation for Culture Collection
 Эльмира Сабирова. Экспозицию Музея науки Барселоны пополнят исследования ученых БГПУ им. М. Акмуллы //Башинформ, 17 марта 2011 http://www.bashinform.ru/news/348007/
 Эльмира Сабирова. Коллекция микроводорослей Башгоспедуниверситета зарегистрирована во Всемирной федерации. // Башинформ, 15 января 2013, http://www.bashinform.ru/news/524074/
 http://www.algae.su Сайт лаборатории экологии водорослей.

Появились в 1978 году в России
1978 год в науке
1978 год в Башкортостане
Наука в Уфе
Альгология
Башкирский педагогический университет